Заберезье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Заберезье — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Заберезье — деревня в Пинском районе Брестской области.

Россия 
 Заберезье — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Заберезье — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Заберезье — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.